Dictyla är ett släkte av insekter. Dictyla ingår i familjen nätskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Nätskinnbaggar
Dictyla